Upim (Unico Prezzo Italiano Milano) - domy towarowe we Włoszech. Firma została założona w 1926 roku. W sezonach 1989/90 - 1991/92 firma była głównym sponsorem Juventusu.

Przedsiębiorstwa we Włoszech